Opel Kadett D
 Opel Kadett E
 Opel Astra